ALW peut faire référence à :
  ;
 Aziz Le Warrior, un membre de la Warriors Crew.
 Atlas linguistique de la Wallonie